WebTorrent — это пиринговый (P2P) сервис с функцией стриминга, написанный на языке JavaScript и использующий WebRTC. Создан для использования в веб-браузерах, а также в виде отдельной версии WebTorrent Desktop. WebTorrent позволяет воспроизводить видео- и аудио-ролики, содержащиеся в загружаемом торренте, прямо во время загрузки, без необходимости её полного завершения. Авторами данного торрент-клиента являются Феросс Абухадиех, Джон Хиси и его команда из WebTorrent и GitHub.

История 
Идея WebTorrent — заставить BitTorrent работать в браузерах. Любой веб-браузер должен иметь возможность подключаться к пиринговой сети, извлекать содержимое, проверять его правильность и отображать его пользователю — все это без централизованных серверов, а только полагаться на сеть браузеров пользователей. Для обеспечения трансляции достаточно, чтобы браузер поддерживал JavaScript API. Существует и реализация, напрямую работающая с HTML5.

До появления WebTorrent разработчики впервые попробовали Peer-CBN (сеть доставки содержимого) в качестве стартапа, который был продан Yahoo в 2013 году. Цель WebTorrent — максимально поддерживать совместимость с BitTorrent. WebTorrent использует тот же протокол, что и BitTorrent, но использует другой транспортный уровень. BitTorrent использует TCP-соединение и UDP-пакеты, которые в настоящее время не работают в Интернете по соображениям безопасности, в то время как WebTorrent использует WebRTC, облегчающий пиринговое подключение и функции в Интернете, в качестве единственной возможности избежать использование серверов (то есть веб-сокетов и посредников).

WebTorrent Desktop 
WebTorrent Desktop совмещает два протокола: WebRTC на основе WebTorrent и TCP/IP на основе BitTorrent одновременно. Разработчики использовали Electron, который делает настольное приложение с возможностью использования JavaScript с доступом ко всем API из Chrome и Node. Доступен для Linux, macOS и Windows.

Функциональность 
У программы очень простой современный интерфейс. В главном окне отображается список текущих задач, на каждом из которых отображен ряд информационных элементов. Также, в случаях с видео- и аудиофайлами, имеется кнопка запуска, при нажатии на которую, начинается воспроизведение ролика во встроенном плеере.

В остальном, это совершенно обычный, но значительно упрощенный, торрент-клиент, который способен загружать и раздавать абсолютно любые торренты. У программы крайне ограничен ассортимент настроек и статических данных, которые, обычно, нужны только активно раздающим пользователям.

Описанная функциональность реализована прямо в браузере (с поддержкой WebRTC), так и в WebTorrent Desktop приложении.

См. также 
 PeerTube

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Страница  на SourceForge.net
 Страница  на GitHub
 The Top 37 Webtorrent Open Source Projects 

BitTorrent-клиенты